

Населені пункти та їхні частини
 Теодорув — село в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Теодорув — село в гміні Будзішевіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Теодорув — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Теодорув — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Теодорув — село в гміні Бендкув Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Теодорув — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Теодорув — село в гміні Скужець Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Теодорув — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Теодорув — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Теодорув — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Теодорув — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Теодорув — село в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Теодорув — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Теодорув — село в гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства
 Теодорув — частина села Буковський-Ляс у гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства
 Теодорув — осада в гміні Доманюв Олавського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки